Le Parfum de la dame en noir (1908), roman français de Gaston Leroux ;
 Le Parfum de la dame en noir (1914), film français de Maurice Tourneur ;
 Le Parfum de la dame en noir (1931), film français de Marcel L’Herbier ;
 Le Parfum de la dame en noir (1949), film français de Louis Daquin ;
 Le Parfum de la dame en noir (1966), série française télévisée en 10 épisodes d’Yves Boisset et François Caillaud ;
 Le Parfum de la dame en noir (Il profumo della signora in nero) (1974), film italien de Francesco Barilli ;
 Le Parfum de la dame en noir (2005), film français de Bruno Podalydès.